{{Ficha de campeonato
|nombre           = Lima Challenger 2017
|deporte          = Tenis
|recinto          = Club Terrazas
|ubicación        = Miraflores
|país             = 
|categoría       = ATP Challenger Series
|fecha            = 23 – 29 de octubre
|edición          = 11.ª
|superficie      = Polvo de ladrillo (outdoor)
|cuadro          = 32 (Cuadro principal)
|defensor del título =  Christian Garín
|nom_podio1      = Campeón
|podio1          =  Gerald Melzer
|nom_podio2      = Finalista
|podio2          =  Jozef Kovalík
|anterior        = Challenger de Lima 2016
|actual          = Challenger de Lima 2017
|siguiente       = Challenger de Lima 2018
}}

El Lima Challenger 2017''' fue un torneo de tenis profesional que se jugó en pistas de tierra batida. Se trató de la 11.ª edición del torneo que forma parte del ATP Challenger Tour 2017. Tuvo lugar en Lima, Perú entre el 23 y el 29 de octubre de 2017 en las canchas del club Terrazas de Miraflores.

Jugadores participantes del cuadro de individuales

Cabezas de serie 

 1 Se ha tomado en cuenta el ranking del 16 de octubre de 2017.

Otros participantes 
Los siguientes jugadores recibieron una invitación (wild card), por lo tanto ingresan directamente al cuadro principal (WC):
  Nicolás Álvarez
  Mauricio Echazú
  Emilio Gómez
  Juan Pablo Varillas

Los siguientes jugadores ingresan al cuadro principal mediante Ranking Protegido (PR):
  Daniel Muñóz de la Nava

Los siguientes jugadores ingresan al cuadro principal tras disputar el cuadro clasificatorio (Q):
   José Hernández-Fernández
  Dimitar Kuzmanov
  Roberto Quiroz
  Blaž Rola

Cuadro

Parte Superior

Parte Inferior

Rondas Finales

Referencias